Une chaise est un siège à dossier sans bras.

Sièges 
On rencontre les expressions suivantes relatives aux chaises :
 Chaise à bascule ou rocking chair, une chaise dont les pieds sont reliés par deux bandes latérales incurvées permettant à la personne de se balancer d'avant en arrière ;
 Chaise à bras, un siège dérivé de la caquetoire et du fauteuil, munie d’accoudoirs et d’un dossier ;
 Chaise à sel, un siège utilisé pour conserver et de cacher le sel à l’abri du contrôle des gabelous ;
 Chaise électrique, un siège utilisé aux États-Unis pour l'électrocution des condamnés à mort ;
 Chaise d'enfant, ou chaise haute, un siège élevé muni de bras, et parfois d'un abattant, destiné aux jeunes enfants ;
 Chaise de fer, une chaise brûlante sur laquelle était attaché un supplicié dépouillé de ses vêtements ;
 Chaise longue, un siège à dossier et parfois pliant sur lequel on peut allonger les jambes ;
 Chaise de pont ou de bord, une chaise longue installée sur le pont d'un navire ;
 Chaise pliante, un type de chaise légère et transportable qui a la particularité de pouvoir se replier ;
 Chaise à porteurs, une cabine munie de brancards et portée à bras d'hommes, utilisée pour se déplacer individuellement ;
 Chaise de commodité, terme élégant pour la chaise percée, son assise est composée d'un coffre munie d'un couvercle, qui cachait soit un pot de chambre soit une bassine ;
 Chaise ponteuse, originaire du , utilisée autour d'une table de jeu, d'où son nom provenant du terme ponter qui signifie miser (c'est une chaise particulièrement étroite, plus particulièrement à l'arrière de l'assise, et un haut dossier au sommet duquel se trouve un accoudoir rembourré et cachant une boîte de jetons pour miser).

Utilisation impropre 
Le siège curule est quelquefois improprement appelé chaise curule, c'est en fait un siège d'ivoire sans dossier où siégeaient les principaux magistrats de la République romaine.

Autres  

 Une chaise est un véhicule hippomobile à deux ou quatre roues. 
 Des chaises en musique ou chaises musicales est un jeu qui consiste à disposer autant de chaises que de joueurs moins une, puis à tourner autour pendant que le meneur de jeu diffuse de la musique et à s'asseoir dès son interruption de sorte que le joueur qui ne trouve pas de chaise est éliminé ;
 La Chaise est un cours d'eau de Haute-Savoie ;
 En chimie organique, la chaise est l'une des conformations du cyclohexane
 En architecture, une chaise est un assemblage de quatre pièces de charpente soutenant certaines constructions (clocher, moulin à vent).
 Dans le domaine du bâtiment, une chaise est un petit bâtis fait de deux planchettes plantées au sol et d'une les reliant. Elle est utilisée pour matérialiser l'implantation des fondations d'une construction.
 Dans le domaine de l'électricité, un tableau électrique fixé sur chaise est soutenue par un ensemble de profilés, généralement métalliques, ancrés (ou posés) au sol.
 Dans le domaine de la marine, une chaise est une sangle ou cordage servant de siège mobile aux gabiers ou aux calfats.
 Chaise est un fabricant de motos et de moteurs de motos
 La chaise est un terme utilisé lors de certaines élections pour offrir au votant le choix de n'élire aucun des candidats à un poste.
 La chaise cassée (Broken Chair) est une sculpture monumentale symbole des victimes des mines antipersonnel, à Genève.
 La chaise de Jean Calvin se trouve exposée dans la cathédrale de Genève.

Littérature 
 Les Douze Chaises est un roman satirique soviétique d'Ilf et Pétrov (1928).
 Les Chaises est une pièce théâtre française d'Eugène Ionesco (1952).
 Chaise () est une pièce de théâtre anglaise d'Edward Bond (2000).

Voir aussi